Indian Wells Masters 2023 – Dublu masculin a avut loc în prima jumătate a lunii martie 2023. Treizeci și doi de jucători s-au înscris în competiția de dublu a turneului de tenis de la Indian Wells, California, Statele Unite, disputat pe terenuri cu suprafață dură. 
John Isner și Jack Sock au fost campionii en-titre, dar au pierdut în semifinale în fața perechii Bopanna și Ebden.

Rohan Bopanna și Matthew Ebden au învins în finală perechea Wesley Koolhof și Neal Skupski cu  6–3, 2–6, [10–8], câștigând titlu de dublu masculin la Indian Wells Masters 2023. În vârstă de 43 de ani, Bopanna a devenit cel mai în vârstă campion de ATP 1000, depășind recordul deținut de Daniel Nestor. Bopanna a câștigat cel de-al 5-lea titlu ATP 1000 și cel de-al 24-lea titlu ATP al carierei. Pentru Ebden a fost primul titlu ATP 1000 și al 9-lea al carierei.

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Note

Legături externe
 Draw

2023
ATP Tour 2023